Tętnice rzęskowe – tętnice gałki ocznej, zaopatrujące w krew twardówkę, błonę naczyniową, brzeg rogówki i spojówkę.

Wyróżnia się:
 tętnice rzęskowe tylne długie (),
 tętnice rzęskowe tylne krótkie (),
 tętnice rzęskowe przednie ().

Przypisy 

Rzeskowe
Naczynia głowy i szyi